

Geografia

Svizzera 
 Arnex-sur-Nyon – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Arnex-sur-Orbe – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)